Оливер Хартманн — немецкий музыкант, вокалист, гитарист и автор песен. В первую очередь известен, как экс-участник пауэр-метал-группы At Vance, а также по роли Папы Римского Климента VIII в рок-опере Avantasia.

Биография 
Оливер Хартманн родился 28 июня 1970 года в немецком городе Рюссельхейме. Впервые занялся музыкой в 10 лет, когда начал брать уроки игры на гитаре. Через 3 года Оливер собрал свою первую рок-группу, а позже примкнул к известным хард-рок-коллективам Merlin и Heat. С 18 лет он стал больше времени уделять пению и, сменив несколько групп, в 1995 году присоединился к группе Centers, игравшей в жанре прогрессивного рока. Помимо этого, Хартманн начал работу в качестве профессионального студийного певца и гитариста, записывая песни для немецких радио- и телестанций.

В 1999 году вместе с гитаристом Олафом Ленком Оливер организовал группу At Vance, которая приобрела широкую известность и принесла ему всемирную славу. После четырёх альбомов, Хартманн покинул At Vance по личным причинам и сфокусировался на сольной карьере. Попутно, он продолжал участвовать в сайд-проектах других музыкантов. В 2001 году он исполнил партию Климента VIII в Avantasia: The Metal Opera, в 2003 участвовал в метал-опере Days of Rising Doom, в 2002—2007 записал сольные и хоровые вокальные партии для проекта Даниэля Ливерани Genius a Rock Opera.

В 2005 году выходит первый сольный альбом Оливера Out in the Cold, достаточно высоко оцененный прессой. Позже вышли ещё два альбома: Home и 3. Также Хартманн продолжает выступать вместе с другими группами, такими как Empty Tremor.

Дискография

Соло 
 Out in the Cold — 2005
 Home — 2007
 Handmade — 2008
 3 — 2009
 Balance — 2012

At Vance 
 No Escape — 1999
 Heart of Steel — 2000
 Dragonchaser — 2001
 Only Human — 2002

Centers 
 Centers — 1997
 Fortunteller — 1998
 Early Works — 2001

Empty Tremor 
 The Alien Inside — 2004

Avantasia 
 The Metal Opera Part I, II — 2001,2002 — в роли Климента VIII
 The Scarecrow — 2008 в роли Блуда
 The Wicked Symphony — гитара, бэк-вокал
 Angel of Babylon — гитара, ведущий- и бэк-вокал

Aina 
 Days of Rising Doom — 2003 — в роли одного из Пророков, хор

Genius a Rock Opera 
 A human into dream’s world — 2002 — в роли советника короля Уайлд Трайба
 In search of the little prince — 2004 — хор
 The final surprise — 2007 — хор

Edguy 
 Mandrake — 2001
 Rocket Ride — 2006
 Tinnitus Sanctus — 2008

Rhapsody 
 Rain of a Thousand Flames — 2001
 Power of the Dragonflame — 2002
 Symphony of Enchanted Lands II: the Dark Secret — 2004

Squealer 
 Under the Cross — 2002

Freedom Call 
 The Circle of Life — 2003
 Eternity — 2003

Magic Kingdom 
 Metallic Tragedy — 2004

Helloween 
 Keeper of the Seven Keys - The Legacy — 2005

Dushan Petrossi's Iron Mask 
 Hordes Of The Brave — 2005
 Shadow Of The Red Baron — 2010

Lunatica 
 The Edge of Infinity — 2006

Heavenly 
 Carpe Diem — 2009

Ссылки 
 Официальный сайт

Певцы и певицы Германии